«Темница Сатаны» («Дьявольская бездна», «Преисподняя»; ) — девятая серия второго сезона сериала «Доктор Кто». Премьера серии состоялась 10 июня 2006 года на канале BBC One.

Синопсис 
ТАРДИС приземляется на планету, вставшую на орбиту вокруг чёрной дыры. Живущее в тюрьме внутри планеты чудовище способно контролировать рабов людей — удов — и превращать их в убийц. Доктор спускается в бездну.

Ссылки 
 TARDISODE 9 
 Episode Commentary by Russell T Davies, Peter McKinstry, and Gareth Skelding (MP3)
 «The Satan Pit» episode homepage
 The Satan Pit
 
 
 
 
 
 

Эпизоды с Десятым Доктором
Чёрные дыры в фантастике